Il doppio del torneo di tennis Tulsa Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mardy Fish e Jeff Morrison che hanno battuto in finale Jeff Coetzee e Shaun Rudman 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Shaun Rudman (finale)
 Mardy Fish /  Jeff Morrison (Campioni)

 Brandon Hawk /  Robert Kendrick (semifinali)
 Michael Joyce /  Kyle Spencer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tulsa Challenger 2001